Гулям Арзыкулов (1916 год, село Хиджборак, Каратегинское бекство, Бухарский эмират — октябрь 1974 года, Регар, Таджикская ССР) — таджикский государственный и партийный деятель, бригадир бетонщиков строительства Кайраккумской ГЭС треста «Таджикэнергострой» Министерства электростанций СССР, Таджикская ССР. Герой Социалистического Труда (1958). Депутат Верховного Совета Таджикской ССР 5 — 8 созывов, кандидат в члены ЦК Компартии Таджикистана (1961—1971).

Биография 
Родился в 1916 году в крестьянской семье в селе (деха) Хиджборак Карагетинского бекства (сегодня — Раштский район Таджикистана). Трудовую деятельность начал 16-летним подростком. С 1933 года — колхозник в Избасканском и Чинабадском районах Узбекской ССР. С 1943 года — бурильщик на строительстве Фархадской ГЭС. За выдающиеся трудовые достижения во время строительства этой гидроэлектростанции награждён в 1950 году Орденом Ленина. С 1951 года — член КПСС.

С 1953 года трудился бетонщиком, с 1956 года — бригадиром бетонщиков треста «Таджикэнергострой» Министерства электростанций СССР на строительстве Кайраккумской ГЭС в Ленинабадской области. Постоянно добиваясь перевыполнения производственных заданий, бригада Гуляма Арзыкулова в 1957 году ввела досрочно в строй гидроагрегаты. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материалов» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

С 1960 года бригада Гуляма Арзыкулова трудилась на возведении Сарбандской ГЭС в Курган-Тюбинском районе. С 1965 года трудился бригадиром бетонщиков в Строительном управлении «Алюминстрой». В начале 1970-х годов участвовал в закладке Таджикского алюминиевого завода в городе Регар (с 1978 года — Турсунзаде). За досрочное выполнение принятых социалистических обязательств и производственных плановых заданий Восьмой пятилетки (1966—1970) награждён в 1971 году Орденом Октябрьской Революции.

Избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР 5 — 8 созывов (1959—1974), кандидатом в члены ЦК Компартии Таджикистана (1961—1971), в 1961 году — делегатом XXII съезда КПСС.
 
После выхода на пенсию жил Регаре, где скончался в октябре 1974 года.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (16.01.1950; 1958)
 Орден Октябрьской Революции (20.04.1971)
 Медаль «За трудовую доблесть» (20.04.1954)
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета Таджикской ССР
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР

Литература 
 Некролог, Тоджикистон Совети, 12.10.1974

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 8-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС